Tenor absoluto é um tipo de tenor que possui grande extensão e facilidade de interpretação de todo repertório para tenor. Como Plácido Domingo que já cantou inúmeros papéis para tenor, desde o repertório para tenor ligeiro como Almaviva em O Barbeiro de Sevilha até os papéis de Heldentenor, como Siegfried e Parsifal.

Na maioria das vezes os tenores que se arriscam nessa categoria são tenores líricos e lírico-spintos maduros, com anos de experiência em palco. Este tipo de tenor deve ter a sensibilidade para interpretar papéis tão complexos e de diferentes caracteres, deve ter no mínimo os principais papéis Italianos de Puccini e Verdi, os papéis franceses de Gonoud, Bizet e os papéis alemães de Wagner, Strauss, Weber. Também há alguns que se arriscam no repertório russo de Tchaickovski, Glincka, Moussorgsky. E os papéis de agilidade de Mozart, Donizetti, Bellini e Rossini. Cita-se Plácido Domingo por que suas interpretações são sempre convincente independente do repertório, seu timbre é muito amplo e a cor baritonal.  A tessitura usual é quase sempre do Sol1 ao Dó4(G2-C5 na notação americana).

Na Alemanha 

É destacado em uma categoria especial o Charakter Tenor, que é uma categoria de papéis secundários de importância. A voz com fina caracterização e habilidade, este tipo de tenor é um produto dos teatros alemães tradicionais. Trata-se de um tenor lírico que cante o repertório secundário mas de grande importância como Loge no Ouro do Reno, ou Cassio em Otello. O timbre deve ser amplo com abundancia de metal e capaz de límpida declamação. O Charaktenor deve ter a habilidade de um Spieltenor e, muitas vezes, a cortante potência do Heldentenor. Juntamente com um número de pequenos papéis desta forma, como Doutor Cajus em Falstaff, Spalanzani em Os Contos de Hoffmann e Gerardo em Gianni Schicchi, o Charaktenor possui a incumbência de retratar Herodes em Salomé e Loge em O ouro do Reno. O tenor que representa esta categoria muito bem é Gerhald Stolze.

Personagens 

Pode interpretar todo o repertório do tenor lírico e líricos-spinto e alguns papéis dramáticos.

Na Alemanha os papéis secundários de grande importância são destinados ao Charakter Tenor:

 Ovlur, em Prince Igor, de Borodin;
 Mr Upfold, em Albert Herring, de Britten;
 Bob Boles, em Peter Grimes, de Britten;
 Pelléas, em Pelléas et Mélisande, de Debussy;
 Normanno, em Lucia di Lammermoor, de Donizetti;
 Vanya Kudrjas, em Kat’a Kabanova, de Janacek;
 Guillot de Morfontaine, em Manon, de Massenet ;
 Prince Shuisky, em Boris Godunov, de Mussorgsky;
 Spalanzani, em Les Contes d’Hoffmann, de Offenbach;
 Gherardo, em Gianni Schicchi, de Puccini;
 Altoum, em Turandot, de Puccini;
 Dr Caius, em Falstaff, de Verdi;
 Cassio, em Otello, de Verdi;
 Ulrich Eisslinger, em Die Meistersinger von Nürnberg, de Wagner;
 Augustin Moser, em Die Meistersinger von Nürnberg, de Wagner;
 Kunz Vogelsang, em Die Meistersinger von Nürnberg, de Wagner;
 Loge, em Das Rheingold, de Wagner;
 Melot, em Tristan und Isolde, de Wagner;
 Riccardo, em I Quattro Rusteghi, de Wolf-Ferrari;

Classificações vocais